Кленовая — название населённых пунктов:

Россия 
 Кленовая — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Кленовая — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Кленовая — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Кленовая — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Кленовая — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Кленовая — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Кленовая — деревня в Воткинском районе Удмуртии.

Украина 
 Кленовая — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

См. также 
 Кленовая улица
 Кленовка
 Кленово
 Кленовое
 Кленовый
 Клён (значения)
 Клёновые